Bericht steht für:

 Bericht (Journalismus)
 Bericht (Informatik)
 Bericht (Verwaltung)

Komposita, als Kurzform:
 Abschlussbericht, zusammenfassender Bericht einer längeren Agenda oder Untersuchung
 Augenzeugenbericht
 Geschäftsbericht, auch „Jahresbericht“ genannt
 Rechenschaftsbericht, regelmäßiger Bericht über einen vergangenen Zeitraum
 Reisebericht
 Umweltbericht
 Wahrnehmungsbericht, eine spezielle Form in Österreich

Siehe auch:
 Forschungsbericht (Begriffsklärung)